Нафис () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код — 70333.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христоф Гайр по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля